Васи́лий Васи́льевич Головко́ (2 июня 1948) — советский футболист. Выступал на позициях полузащитника и нападающего. Мастер спорта СССР (1969).

Карьера

Клубная 
В 1966 году выступал в турнирах КФК за павловский «Урожай», затем начал профессиональную карьеру игрока в составе клуба второй союзной лиги «Торпедо» из Армавира. Во второй половине сезона 1967 года пополнил ряды волгоградского «Трактора». За полтора года провёл в составе волжан 54 матча, в которых 17 раз отличился забитыми мячами. После чего Василий перешёл в стан ростовского СКА, выступавшего на тот момент в высшей лиге страны. В составе армейцев Головко 13 раз появлялся на поле в рамках чемпионата и ещё трижды в кубке, забив три мяча. Вместе с командой дошёл до финала кубка страны. Спустя сезон Василий вернулся в Волгоград, где выступал на протяжении года. Сезон 1971 года провёл в составе нальчикского «Автомобилиста» вместе с которым добился права выступать в первой лиге. После чего пополнил ряды донецкого «Шахтёр», но закрепиться в составе команды Василию не удалось, и проведя всего четыре игры, он покинул клуб. Перед началом сезона 1973 года Головко вернулся в Нальчик где и завершил карьеру игрока.

Статистика выступлений 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно больше указанных.

Источники:
 Статистика выступлений взята из книги: 
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала FootballFacts.ru

Достижения 
 Финалист кубка СССР: 1969.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Локомотив» Донецк